Brezinka ist der Name von

 Thomas Brezinka (* 1961), österreichischer Dirigent, Kulturmanager und musikwissenschaftlicher Dozent
 Wolfgang Brezinka (1928–2020), deutscher Erziehungswissenschaftler

Siehe auch:
 Březinka
 Brzezinka
 Brězynka